Бруно Лукк (; 17 июня 1909, Чусовой Пермской губернии — 31 мая 1991) — эстонский и советский  музыкант, пианист и музыкальный педагог. Директор Таллинской консерватории (1948—1951). Народный артист Эстонской ССР (1977). Лауреат Государственной премии Эстонской ССР (1947).

Биография 
Бруно Лукк начал заниматься музыкой вместе с сестрой, затем поступил в музыкальную школу в Тарту по классу фортепиано.

В 1928 году окончил Латвийскую консерваторию в Риге у М. Бетге. Продолжил учёбу в 1928—1933 в Высшей школе музыки в Берлине, под руководством Леонида Крейцера (по классу фортепиано) и Пауля Хиндемита (теория музыки, гармония, контрапункт).

Его сольная карьера началась в 1931 году в концертном зале рижской консерватории. Выступал как солист и в составе различных ансамблей.

В 1941 году был эвакуирован на восток СССР.

Работал в Государственных ансамблях Эстонии, объединённом коллективе творческих деятелей Эстонской ССР находившихся в эвакуации в российском городе Ярославле в годы Великой Отечественной войны.

С 1942 года начал играть в дуэте с Анной Клас (1909—1991), их творческое сотрудничество продолжалось до 1974 года. Дуэт в течение каждого года давал несколько десятков концертов.

В 1940—1941 и с 1944 — преподаватель Таллинской консерватории (с 1945 профессор), в 1940—1941 и 1944—1967 — заведующий кафедрой фортепиано, в 1948—1951 — директор, в 1951—1956 — заместитель директора там же. С 1940 до своей смерти в 1991 году был профессором консерватории в Таллине, среди его учеников Арбо Валдма, Роланд Крийт, Леэло Кылар, Калле Рандалу.

Выступал с концертами, в том числе, на радио, записывался на Рижском заводе грампластинок.

Из его записей — Фантазия Шумана, пьесы Х. Эллера, вторая соната Хиндемита, Дебюсси «6 Античных эпиграфов», Равель «Сказки матушки-гусыни» (фортепианный дуэт с А. Клас), музыка эстонских композиторов Р. Тобиаса и М. Саара и А. Пярта, «Карельский танец» и др.

Награды и звания 
 два ордена «Знак Почёта» (1946 и 30.12.1956)
 Народный артист Эстонской ССР (1977)
 Государственная премия Эстонской ССР (1947)

Источник 
 Музыкальная энциклопедия в 6 тт., 1973—1982

Ссылки 
 Бруно Лукк (фортепиано)

Народные артисты Эстонской ССР
Лауреаты Государственной премии Эстонской ССР
Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Пианисты XX века
Пианисты СССР
Пианисты Эстонии
Преподаватели Эстонской академии музыки и театра
Ректоры Эстонской академии музыки и театра